Werner Schulze ist der Name folgender Personen:

* Werner Schulze (Richter) (1882–1946), deutscher Jurist und Richter
 Werner Schulze (Agrarwissenschaftler) (1890–1993), deutscher Agrarwissenschaftler
 Werner Schulze (General) (1934–2004), deutscher Generalmajor der Nationalen Volksarmee der DDR
 Werner Schulze (Offizier) (1895–1966), deutscher Generalmajor der Wehrmacht
 Werner Schulze (Mediziner) (1903–1978), deutscher Dermatologe und Hochschullehrer
 Werner Schulze (Chemiker) (1911–1985), deutscher Chemiker
 Werner Schulze (Botaniker) (1930–1990), deutscher Botaniker
 Werner Schulze (Musiker) (* 1952), österreichischer Fagottist und Hochschullehrer 
 Werner Schulze-Brüggemann (1911–1991/1992), deutscher Chirurg
 Werner Schulze-Erdel (* 1948), deutscher Fernsehmoderator und Schauspieler
 Werner Schulze-Reimpell (1931–2010), deutscher Schriftsteller, Regisseur und Theaterkritiker 

Siehe auch:
 Werner Schulz (Begriffsklärung)